Andrzej Poniatowski (1734–1773) – książę, zbrojmistrz polny
 Andrzej Poniatowski (1921–1945) – podporucznik broni pancernych Polskich Sił Zbrojnych, oficer 1 pułku pancernego, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari